Хекман () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Хекман, Джеймс (род. 1944) — американский экономист.
 Хекман, Отто (1901—1983) — немецкий астроном.
 Хекман, Роберт (1848—1891) — немецкий скрипач.